David Phillips est un personnage fictif incarné par l'acteur David Berman dans la série télévisée américaine Les Experts (CSI : Crime Scene Investigation en anglais).

Biographie 
David Phillips, surnommé « Super Dave », est l'assistant coroner du médecin légiste en chef Albert Robbins. Il a reçu ce surnom après avoir sauvé la vie d'une victime durant une autopsie. À cause de sa façon de travailler, il n'est pas apprécié par tous. Très tôt dans la série, les personnages principaux lui reprochent sont manque supposé de relations sociales. Il se marie au début de la saison 7 avec une femme dont le nom demeure inconnu. (Il mentionne dans l'épisode Drôle d'endroit pour des rencontres (Toe Tags) avoir rencontré la personne planifiant les mariages, et fait des commentaires similaires dans d'autres épisodes). Dans l'épisode Y a pas de lézard (Leapin' Lizards), il explique que son épouse adore parler avec lui des terribles détails de son travail. Il répond à Warrick Brown « Pourquoi penses-tu que je l'ai épousée ? ». Dans la neuvième saison, il est promu assistant du médecin légiste et conduit sa première autopsie en solo.

Il est mentionné dans l'épisode À la carte (A la Cart) de la huitième saison que la famille de David est juive. Dans l'épisode Le troisième œil (Felonious Monk) de la saison 2, on apprend que son père est colonel à Nellis Air Force Base. Dans l'épisode de 2002 De si jolis chatons (Cats in the Cradle), il est mentionné que David est allergique aux chats.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 David Berman
 Les Experts

Personnage des Experts
Scientifique de fiction
Médecin légiste de fiction